Шерман може стосуватися:

Прізвище 

 Бернард Шерман (1942—2017) канадський підприємець і філантроп.
 Венді Шерман (1949) — американська політична діячка.
 Вільям Шерман (1820—1891) — американський генерал.
 Шерман Ганна Ігорівна (1968) — український журналіст і редактор, театрознавець, головний редактор журналу «Антиквар» (з 1 серпня 2007 року), директор ВД «Антиквар», Заслужений журналіст України.
 Делія Шерман ( 1951) — американська письменниця.
 Джеймс Шерман (1855—1912) — американський політик, віцепрезидент США.
 Джон Шерман (1823—1900) — американський політик.
 Еміль Шерман — американський продюсер.
 Ісай Шерман (1911—1989) — історик, історіограф, доктор історичних наук.
 Роджер Шерман (1721—1793) — американський юрист.
 Сінді Шерман (1954) — американська художниця.

Топоніми

Шерман — кілька округів з такою назвою
 Шерман — місто, штат Коннектикут
 Шерман — місто, штат Мен
 Шерман — місто, штат Міссісіпі
 Шерман — місто, штат Нью-Йорк
 Шерман — місто, штат Південна Дакота
 Шерман — місто, штат Техас
 Шерман — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Шерман — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 Шерман — місто в окрузі Айрон, штат Вісконсин
 Шерман — місто в окрузі Шебойґан, штат Вісконсин
 Шерман — селище, штат Іллінойс
 Шерман — селище, штат Нью-Йорк

 Шерман — гора у Москітному хребті, в Скелястих горох

Інші значення 
 M4 «Шерман» — американський танк часів Другої світової війни.
 «Генерал Шерман» — велетенська секвоя, секвоядендрон.